Округ Кастро () расположен в США, штате Техас. Официально образован в 1876 году и назван в честь Анри Кастро — генерального консула Республики Техас во Франции. По состоянию на 2000 год, численность населения составляла 8285 человек. Окружным центром является город Диммитт.

География 

По данным Бюро переписи США, общая площадь округа равняется 2329 км², из которых 2327 км² суша и 2 км² или 0,11% это водоемы.

Соседние округа 

 Деф-Смит (север)
 Лэмб (юг)
 Пармер (запад)
 Рэндолл (северо-восток)
 Суишер (восток)
 Хейл (юго-восток)

Демография 

По данным переписи населения 2000 года в округе проживало 8285 жителей, в составе 2761 хозяйств и 2159 семей. Плотность населения была 4 человека на 1 квадратный километр. Насчитывалось 3198 жилых дома, при плотности покрытия 1 постройка на 1 квадратный километр. По расовому составу население состояло из 75,35% белых, 2,27% чёрных или афроамериканцев, 1,17% коренных американцев, 0,02% азиатов, 0,01% коренных гавайцев и других жителей Океании, 19,12% прочих рас, и 2,05% представители двух или более рас. 51,65% населения являлись испаноязычными или латиноамериканцами.

Из 2761 хозяйств 40,9% воспитывают детей возрастом до 18 лет, 65,1% супружеских пар живущих вместе, в 8,7% семей женщины проживали без мужей, 21,8% не имели семей. На момент переписи 20,5% от общего количества живут самостоятельно, 10,2% лица старше 65 лет, живущие в одиночку. В среднем на каждое хозяйство приходилось 2,98 человека, среднестатистический размер семьи составлял 3,45 человека.

Показатели по возрастным категориям в округе были следующие: 33,1% жители до 18 лет, 9% от 18 до 24 лет, 24,3% от 25 до 44 лет, 20,9% от 45 до 64 лет, и 12,7% старше 65 лет. Средний возраст составлял 32 года. На каждых 100 женщин приходилось 100,5 мужчин. На каждых 100 женщин в возрасте 18 лет и старше приходилось 98,2 мужчин.

Средний доход на хозяйство в округе составлял 30 619 $, на семью — 35 422 $. Среднестатистический заработок мужчины был 25 379 $ против 20 433 $ для женщины. Доход на душу населения был 14 457 $. Около 15,17% семей и 19% общего населения находились ниже черты бедности. Среди них было 25,3% тех кому ещё не исполнилось 18 лет, и 13,9% тех кому было уже больше 65 лет.

Населённые пункты

Города, посёлки, деревни 

 Диммитт
 Назарет
 Харт

Немуниципальные территории 

 Саммерфилд

Образование 

Образовательную систему округа составляют следующие учреждения:

 школьный округ Диммитт
 школьный округ Назарет
 школьный округ Харт

Примечания

Ссылки 
 Округ Кастро на сайте Handbook of Texas Online  

Округа Техаса